Il doppio del torneo di tennis Copa Colsanitas 1998, facente parte del WTA Tour 1998, ha avuto come vincitrici Janette Husárová e Paola Suárez che hanno battuto in finale 3–6, 6–2, 6–3 Melissa Mazzotta e Ekaterina Sysoeva.

Teste di serie
 Laurence Courtois /  Corina Morariu (quarti di finale)
 Seda Noorlander /  Noëlle van Lottum (semifinali)
 Svetlana Krivencheva /  Pavlina Stoyanova (primo turno)
 Janette Husárová /  Paola Suárez (campionesse)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Copa Colsanitas 1998